Амфи́бия (от  «двоякий» +  «жизнь») может означать:

 Амфибия — земноводное, класс позвоночных животных.
 «Амфибия» — американский анимационный мультсериал.
 «Амфибия» («Amphibian») — песня исландской певицы Бьорк.

В технике 
 Амфибия — транспортное средство, способное передвигаться в нескольких средах, например как по земле, так и по воде.
 Амфибия — гидросамолёт (вертолёт-амфибия), способный взлетать как с земли, так и с воды (и соответственно приземляться на сушу и на воду): Ми-14, Бе-200, Ш-2, Cessna 208 Caravan Amphibian и т. д.
 Амфибия — марка часов повышенной водонепроницаемости, которые производит Чистопольский часовой завод.

См. также 
 Человек-амфибия (значения)

Литература